Lars Melander kan avse:

* Lars Melander (1896–1962), finländsk militär
 Lars Melander (1919–2008), svensk kemist